Quirinus (mythologie), een figuur uit de Romeinse mythologie 
Quirinus Krinkel, een figuur uit de Harry Potter-boekenreeks
Publius Sulpicius Quirinius, een Romeinse senator 
Quirinus van Neuss, heilige, ook wel Quirinus van Rome genoemd
Quirinus van Siscia, heilige, ook wel genoemd Quirinus van Sisak of Quirinus van Tivoli
Quirinus van Malmedy, heilige
Quirinus van Tegernsee, heilige, ook wel genoemd Quirinus van Rome
Quirinus van Amelsfoort, schilder